Al-Arabi (Koeweit), een Koeweitse voetbalclub
Al-Arabi (Qatar), een Qatari voetbalclub
Al-Arabi (Verenigde Arabische Emiraten), een voetbalclub uit de Verenigde Arabische Emiraten
Al-Arabi (Jordanië), een Jordaniër voetbalclub
Al-Arabi (Saoedi-Arabië), een Saoedi-Arabische multifunctionele sportclub
Al-Arabi (tijdschrift), een pan-Arabisch tijdschrift dat wordt uitgegeven in Koeweit
Al-Arabi (encyclopedie), een gedrukte Arabische encyclopedie
Ibn al-Arabi, een islamitisch geleerde